Плетенёва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Плетенёва, Зоя Ивановна (1926—2012) — советская телятница, Герой Социалистического Труда.
 Плетенёва, Любовь Ивановна (1934—2005) — советская доярка, Герой Социалистического Труда. См. также